Knuth je jméno severského původu. 
 Donald Ervin Knuth (* 1938), americký informatik
 Eigil Knuth (1903–1996), dánský cestovatel a archeolog
 Silver Session for Jason Knuth, hudební album kapely Sonc You

Podobné 
 Knut, skandinávské křestní jméno.